Sovjak je krajevno ime v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini:

 Sovjak, Sveti Jurij ob Ščavnici
 Sovjak, Trnovska vas
 Sovjak, Hrvaška

Naselja v Sloveniji